Oya peut désigner :
 Oya, une divinité afro-américaine ;
 Oya, un éditeur et distributeur français de jeux de société.

Patronyme 
 Tsubasa Oya, un footballeur japonais.

Comme prénom 
 Oya Baydar, une auteure et militante turque.

Sciences et techniques 
 Oya, une technique d'irrigation souterraine.